Velika nagrada Brazilije 2012 je dvajseta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v , ki je odločala o dirkaškem prvenstvu. Odvijala se je 25. novembra 2012 na dirkališču Autódromo José Carlos Pace v predmestju São Paula. Zmagal je Jenson Button, McLaren-Mercedes, drugo mesto je osvojil Fernando Alonso, tretji pa je bil Felipe Massa, oba Ferrari. Sebastian Vettel je s šestim mestom osvojil naslov dirkaškega svetovnega prvaka.

Lewis Hamilton, ki je osvojil najboljši štartni položaj je ob štartu povedel, Vettel pa je v prvem ovinku trčil z Brunom Senno, se zavrtel in padel v začelje. V šestem krogu je Button prehitel Hamiltona za vodstvo, krog za tem je ponovno povedel Hamilton, v osmem krogu pa ponovno Button. Nico Hülkenberg, ki je štartal s sedmega štartnega mesta, je prehitel Alonsa in Hamiltona, v osemnajstem krogu pa še Buttna in prevzel vodstvo. Vettel se je iz 22. prebil do sedmega mesta, zaradi močnejšega dežja je večina dirkačev namestila gume intermediate za delno mokro stezo, razen vodilnih dveh, ki sta imela 45 sekund prednosti. Zaradi ostankov dirkalnikov na stezi je posredoval varnostni avto, ki se je umaknil v 29. krogu. V 54. krogu je poskušal Hülkenberg prehiteti Hamiltona za vodstvo, toda trčila sta. Hamilton je odstopil, Hülkenberg pa je dobil kazensko vožnjo skozi bokse, zato je Felipe Massa napredoval na drugo in Alonso na tretje mesto. Nekaj krogov pred koncem je Alonso prehitel Masso za drugo mesto, Vettel pa Michaela Schumacherja za šesto. Dva kroga pred koncem je zaradi trčenja Paula di Reste ponovno posredoval varnostni avto, ki je ostal do konca dirke.

Pred dirko je imel Vettel trinajst točk prednosti pred Alonsom, njuni šesto in drugo mesto pa sta pomenili tretji zaporedni naslov Vettla s tremi točkami prednosti. S tem je postal deveti trikratni prvak v zgodovini Formule 1 in tretji, ki je naslov osvojil trikrat zapored, po Juanu Manuelu Fangiu in Schumacherju. Slednji je s šestim mestom končal svojo kariero v Formuli 1.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:15,075
| 1:13,398
| 1:12,458
| 1
|-
! 2
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:15,456
| 1:13,515
| 1:12,513
| 2
|-
! 3
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:16,180
| 1:13,667
| 1:12,581
| 3
|-
! 4
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:15,644
| 1:13,209
| 1:12,760
| 4
|-
! 5
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:16,263
| 1:14,048
| 1:12,987
| 5
|-
! 6
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:16,266
| 1:13,698
| 1:13,174
| 16
|-
! 7
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:15,536
| 1:13,704
| 1:13,206
| 6
|-
! 8
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:16,097
| 1:13,856
| 1:13,253
| 7
|-
! 9
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:16,432
| 1:13,698
| 1:13,298
| 8
|-
! 10
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:15,929
| 1:13,848
| 1:13,489
| 9
|-
! 11
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:15,901
| 1:14,121
|
| 10
|-
! 12
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 1:15,333
| 1:14,219
|
| 11
|-
! 13
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 1:15,974
| 1:14,234
|
| 12
|-
! 14
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 1:16,005
| 1:14,334
|
| 13
|-
! 15
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 1:16,400
| 1:14,380
|
| 14
|-
! 16
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:16,744
| 1:14,574
|
| 15
|-
! 17
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:16,722
| 1:14,619
|
| 17
|-
! 18
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:16,967
| 
|
| 18
|-
! 19
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 1:17,073
|
|
| 19
|-
! 20
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 1:17,086
|
|
| 20
|-
! 21
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 1:17,508
|
|
| 21
|-
! 22
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 1:18,104
|
|
| 22
|-
! 23
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 1:19,576
|
|
| 23
|-
! 24
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 1:19,699
|
|
| 24
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 71
| 1:45:22,656
| 2
| 25
|-
! 2
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 71
| +2,734
| 7
| 18
|-
! 3
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 71
| +3,615
| 5
| 15
|-
! 4
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 71
| +4,936
| 3
| 12
|-
! 5
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 71
| +5,708
| 6
| 10
|-
! 6
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 71
| +9,453
| 4
| 8
|-
! 7
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 71
| +11,907
| 13
| 6
|-
! 8
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 71
| +28,653
| 17
| 4
|-
! 9
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 71
| +31,250
| 14
| 2
|-
! 10
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 70
| +1 krog
| 8
| 1
|-
! 11
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 70
| +1 krog
| 19
|
|-
! 12
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 70
| +1 krog
| 22
|
|-
! 13
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 70
| +1 krog
| 15
|
|-
! 14
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 70
| +1 krog
| 20
|
|-
! 15
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 70
| +1 krog
| 9
|
|-
! 16
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 70
| +1 krog
| 21
|
|-
! 17
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 69
| +2 kroga
| 24
|
|-
! 18
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 69
| +2 kroga
| 23
|
|-
! 19
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 68
| Trčenje
| 10
|
|-
! Ods
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 54
| Trčenje
| 1
|
|-
! Ods
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 5
| Trčenje
| 18
|
|-
! Ods
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1
| Trčenje
| 16
|
|-
! Ods
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 0
| Trčenje
| 11
|
|-
! Ods
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 0
| Trčenje
| 12
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2012
2012